Il y a en France deux musées appelés musée Champollion :
 le musée Champollion à Figeac (Lot), où Jean-François Champollion est né ;
 le musée Champollion à Vif (Isère), dans la maison de son frère Jacques-Joseph et qui est dédié à la mémoire des deux frères.